Старчак, Иван:
 Старчак, Иван Георгиевич (1905—1981) — советский военный разведчик, десантник, командир разведывательно-диверсионного отряда.
 Старчак, Иван Николаевич (1901—1985) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Грозненского областного Совета.